Принц Артур, војвода од Конота и Стратерна () био је седмо дете и трећи син британске краљице Викторије и принца Алберта.

Биографија 
Принц Артур од Конота и Стратерна је рођен 1. маја 1850, у Бакингемској палати, као члан Британске краљевске породице. Крштен је 22. јуна, исте године, у приватној капели Бакингемске палате, од стране надбискупа кентерберијског Џона Самнера, као Артур Вилијам Патрик Алберт. Године 1874. додељена му је титула војводе од Конота и Стратерна и ерла од Сасекса.

Дана 13. марта 1879, у Виндзорској палати, оженио се с принцезом Лујзом Маргаретом од Пруске, унуком немачког цара Вилхелма I. С Лујзом је имао троје потомака: две девојчице и једног дечака. Умро је 16. јануара 1942, у Лондону, у 91. години живота. Његови потоми се зову: принцеза Маргарета од Конота, принц Артур од Конота и принцеза Патриција од Конота.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1850.
Умрли 1942.